Падовка — топоним в Самарской области России:

Населённые пункты 
 Падовка — садово-дачный массив (посёлок) в Кировском районе Самары.
 Падовка — село в Пестравском районе.

Реки 
 Падовка — приток Самары.
 Падовка — приток Чёрненькой.

См. также 
 Сельское поселение Падовка — муниципальное образование в Пестравском районе